Manuel Contreras se puede referir a:

Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, militar chileno, condenado por violaciones a los derechos humanos.
Manuel G. Contreras García, general mexicano que participó en la Revolución mexicana. 
José Manuel Contreras, futbolista guatemalteco.
Manuel Contreras Ossandón, futbolista chileno.
Manuel Contreras Siadén, futbolista peruano.